Les Hobbits sont des créatures imaginées par l'écrivain britannique , apparaissant pour la première fois dans son roman Le Hobbit en 1937.
 The Hobbit, adaptation radiophonique, diffusée en 1968 ;
 The Hobbit, adaptation cinématographique, sortie en 1977 ;
 The Hobbitt,  adaptation en jeu vidéo, sortie en 1982 ;
 Le Fabuleux voyage de monsieur Bilbon Sacquet, le Hobbit, adaptation télévisuelle soviétique, diffusée en 1985 ;
 Le Hobbit (The Hobbit), adaptation cinématographique en trois volets réalisée par Peter Jackson, sortie entre 2012 et 2014 ;
 Le Hobbit (The Hobbit), dixième épisode de la saison 17 de South Park diffusé en 2013 ;
 « Le Hobbit » est le surnom de l'espèce éteinte Homo floresiensis, découverte sur l'île de Florès en 2003 ;
  est le titre de plusieurs œuvres ;
 Hobbit est l'ancien nom de Xymon, un logiciel de supervision.

Homonymie de titre